Langenfeld kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Langenfeld, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Langenfeld, Bayern – kommun i, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Langenfeld (Rheinland) – kommun i Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf,